Franke kan avse:

Personer
 Franke (efternamn) – stavningsvariant av efternamnet Francke och personer med dessa namn
 Med Franke som förnamn:
 Franke Sloothaak (född 1958), nederländsk-tysk  hopprytttare

Övrigt
 2824 Franke – asteroid
 Mount Franke –berg i Antarktis
 Franke (rockgrupp) – rockband från  Göteborg
 IK Franke – idrottsklubb i Västerås